Николай Бережной:
 Бережной, Николай Иванович (1909—1977) — Герой Советского Союза.
 Бережной, Николай Иванович — советский политик, глава Мурманска в 1989—1991 годах.
 Бережной, Николай Фёдорович (1938—2015) — советский художник-живописец, график; основатель Всеукраинского симпозиума живописи «Спокуса».